Mundialito de Clubes 2011 () — 1-й розыгрыш ежегодного турнира. Прошёл с 11 по 26 марта 2011 года в бразильском штате Сан-Паулу на стадионе «Прайа ду Сул» в спорткомплексе «Арена Гуарапиранга».

Участвующие команды
Десять команд подтвердили своё участие в турнире в этом году:

Групповая стадия 
Время начала всех матчей указано по местному времени Сан-Паулу, (UTC-3).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Ссылки 
 

Мундиалито по пляжному футболу
Март 2011 года
Сан-Паулу (штат)
Спорт в Бразилии в 2011 году
Международные соревнования по пляжному футболу в Бразилии